Cina
 Xinghua – città-contea della provincia di Jiangsu
 Prefettura di Xinghua – prefettura
 Xinghua – comune della contea di Qinggang, nella provincia di Heilongjiang
 Xinghua – comune della contea di Luoning, nella provincia di Henan
 Xinghua – comune della città-contea di Meihekou, nella provincia di Jilin
 Xinghua – comune della contea di Fengkai, nella provincia di Guangdong

Pagine correlate 
 Sottodistretto di Xinghua